Łukasz Orłowski (zm. 1696) – skarbnik dobrzyński
 Łukasz Orłowski (zm. 1727) – podsędek inowrocławski
 Łukasz Orłowski (1715–1765) – polski malarz